Zéguédéguin peut désigner :
Zéguédéguin, la commune rurale et le chef-lieu du département de Zéguédéguin au Burkina Faso
 Le département de Zéguédéguin dont la commune éponyme est le chef-lieu
Zéguédéguin-Mossi, la localité située dans le département de Zéguédéguin au Burkina Faso
Zéguédéguin-Peulh, la localité située dans le département de Zéguédéguin au Burkina Faso
Zéguédéguin, la commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso